Mustafa, Mustafá o Mostafa ( ) es un nombre árabe masculino. Es un epíteto de Mahoma que significa elegido. Es muy común en todo el mundo musulmán. Puede referirse a:
 Mustafa I, Mustafa II, Mustafa III', Mustafa IV, sultanes del Imperio Otomano.
 Moustapha Akkad, cineasta sirio-estadounidense
 Mustafa Kemal Atatürk, militar y estadista turco, fundador de la moderna República de Turquía.
 Mostafa Chamran, científico iraní.
 Mustapha Hadji, futbolista marroquí.
 Mustafa Abdul Jalil, político libio, presidente del Consejo Nacional de Transición.
 Şehzade Mustafa, príncipe del Imperio Otomano.
 Ghulam Mustafa Jatoi, político pakistaní.
 Kara Mustafá, gran visir otomano.
 Lala Kara Mustafa Pasha, gran visir otomano.
 Mustapha Riga, futbolista ghanés.
 Moustapha Salifou, futbolista togolés.
 Mustafa Sandal, cantante turco.
 Baba Moustapha, dramaturgo chadiano.
Mostafa Pour-Mohammadi, Iranian politician
 Moustapha Alassane, cineasta africano
 Moustapha Bayal Sall, futbolista senegalés.
 Mustafa Adrisi, vicepresidente de Uganda de 1978 a 1979.
 Mustafa Nadarević, actor bosnio.
 Ghulam Mustafa Khan, cantante indio
 Mustafa Barzani, dirigiente kurdo
 Mustafa Denizli, futbolista turco
 Ghulam Mustafa Jatoi, político pakistaní.
 Lala Kara Mustafa Pasha, Ottoman Albanian general and statesman
 Mustafa Qureshi, actor pakistaní
 Mustafa Sandal,cantante turco.
 Mustapha Dahleb, futbolista argelino
 Mustapha Hadji, futbolista marroquí
 Baba Moustapha, dramaturgo chadiano.
 Domenico Mustafà, compositor italiano
 Isaiah Mustafa, actor estadounidense
 Kara Mustafa, visir del Imperio otomano
 Şehzade Mustafa, príncipe turco
 Riga Mustapha''', exfutbolista neerlandés exghanés.

Nombres árabes
Nombres masculinos